Села:
 Лісовичі — Київська область, Вишгородський район
 Лісовичі — Київська область, Таращанський район

Див. також 
 Лисовичі